Casimir Raymond Azaïs (1826-1909), général français ;
 Guy Azaïs, haut fonctionnaire français ;
 Kévin Azaïs, acteur français ;
 Jean-François-Joseph Azaïs, magistrat et homme politique français ;
 Jean-Martial Azaïs, magistrat et homme politique français ;
  (1885-1984), général français ;
 Paul Azaïs, acteur français ;
 Pierre Azaïs (1812-1889), prêtre, abbé, historien et écrivain français ;
 Pierre Hyacinthe Azaïs, philosophe français ;
 René Azaïs, raseteur français, vainqueur de la Cocarde d'or.

 Azaïs, film français réalisé par René Hervil en 1932.
 Azaïs, pièce de théâtre mise en scène de Jean le Poulain, et jouée en 1968 dans le cadre de la série de pièces "Au théâtre ce soir" (pièce n°49) de Pierre Sabbagh avec les acteurs suivants : Jean Lepoulain, Marc Dudicourt, Jean-Pierre Darras & Arlette Didier.

Voir aussi 
 Rue Azaïs, voie du 
 Duo Azaïs/Billard, duo de pianistes